57-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Львові з 3 по 21 червня 1988 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату України 1988 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів.

Головний суддя — М.Літашов (Донецьк, респ.категорія).

Перед завершальним туром на перше місце реально претендували тільки харків'янин Невєров і одесит Станіслав Савченко. У випадку, коли обидва учасники набирали б однакову кількість очок, перевагу мав Невєров, коефіцієнт котрого був більшим. Після нічиєї чорними Невєрова з Альтерманом, Савченко, який продовжував грати, влаштовувала тільки перемога у партії з Хузманом. Одесит пішов на ризик, з чого скористався Хузман добившись переваги і змусив Савченка здатися на 55-му ході.

Набравши 10½ очок, втретє чемпіоном України став Валерій Невєров. Друге місце посів Станіслав Савченко (10 очок), третє — Олександр Мороз (9½).

Четверте — п'яте місця розділили Олександр Шнейдер та Олексій Косиков (по 8½ очок) та разом з призерами турніру здобули право участі в півфінальному етапі чемпіонату СРСР.

Турнірна таблиця

Література 
 В. Г. Батура «Шаховий енциклопедичний словник»: Луцьк. Видавництво «Вежа друк», 2016.- 573 с.  — ISBN 978-966-361-748-0

Посилання 
 Партії чемпіонату на сайті 365chess.com 
 Партії чемпіонату ФШУ

1988 у шахах
1988 в українському спорті
Спортивні змагання у Львові
Червень 1988
Чемпіонати УРСР із шахів